Kadetten steht für:

 eine Partei im vorrevolutionären Russland, siehe Konstitutionell-Demokratische Partei
 Kadetten Schaffhausen, Schweizer Handballverein

Kadetten ist der Titel folgender Filme:
 Kadetten (1931), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby
 Kadetten (1941), deutscher Spielfilm von Karl Ritter

Siehe auch:
 Kadett (Begriffsklärung)
 Kadettenanstalt